Maschinengewehr Gottes steht für:

Personen:
 Spitzname von Billy Graham (1918–2018), US-amerikanischer Erweckungsprediger
 Spitzname von Johannes Leppich (1915–1992), deutscher Wanderprediger

Sonstiges:
 Theaterstück von Wenzel Storch (2015)